Дилан Томас Спраус и Коул Митчелл Спраус (; род. 4 августа 1992, Ареццо, Италия) — американские актёры, наиболее известные по роли близнецов в сериалах «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Всё тип-топ, или жизнь на борту».

Биография 

Близнецы родились в итальянском городе Ареццо, где их родители Мэттью Спраус и Мелани Райт преподавали английский язык в Тоскане. Дилан был назван в честь поэта Дилана Томаса, а Коул— в честь джазового певца и пианиста Ната Кинга Коула. Дилан на 15 минут старше брата.

Спустя четыре месяца семья вернулась в Америку, Лонг-Бич (Калифорния). В 1997 году их родители развелись, и братья остались жить с отцом и его новой женой. Первым крупным и сознательным актёрским опытом стала роль в фильме «Большой папа», где близнецы сыграли одного и того же героя (в соответствии с распространённой в США практикой приглашения детей-близнецов на одну роль, позволяющей преодолеть законодательные ограничения на продолжительность съёмочного дня для ребёнка). После этого им довелось сыграть ещё несколько небольших ролей, а настоящий успех пришел после ролей Зака и Коди в подростковом сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» в 2005 году. После удачных трёх сезонов стартовал сиквел «Всё тип-топ, или жизнь на борту», где братьям также были отведены главные роли.

Личная жизнь 
До 2010 года братья жили в Лос Анджелесе, вместе с отцом и мачехой. В семье близнецов было три собаки: Бубба (бульдог), который принадлежит Дилану и Коулу, Пинки, их отцу, и Карри (французский бульдог), их мачехе.

В 2010 году оба брата были приняты в Нью-Йоркский университет. Их первоначальным планом было начать посещение университета с осени 2010 года, однако они отложили его на один год. Дилан первоначально планировал поступить на факультет изобразительного искусства, в то время как Коула интересовал факультет кино. Вместо этого, они оба поступили в Gallatin School of Individualized Study, которая позволяет студентам планировать свою собственную учебную программу. Коул уделял время гуманитарным наукам и археологии, в то время как Дилан сосредоточился на дизайне видеоигр.

Sprouse Bros 
В 2005 году они зарегистрировали торговую марку «Sprouse Bros», под которой выпускается линия подростковой одежды, но в 2008 году она перестала действовать. По мотивам сериалов с их участием опубликована серия книг, а также серия детективных произведений «47 R.O.N.I.N», рассказывающих о приключениях двух братьев Тома и Митча.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Актёры по алфавиту
Актёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Близнецы по алфавиту
Братья-близнецы
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета